UEFA Liga prvaka 2014./15. je 60. sezona najelitnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja, odnosno 23. sezona od kada je natjecanje promijenilo format i preimenovano iz Kupa europskih prvaka u UEFA Liga prvaka.

Finale Lige prvaka 2015. igrat će se na Olimpijskom stadionu u Berlinu u Njemačkoj, između talijanskog prvaka Juventusa i španjolskog prvaka Barcelone. Branitelj naslova bio je španjolski Real Madrid, koji je stigao do polufinala, gdje ga je zaustavio Juventus.

Ova je sezona po mnogočemu prva u povijesti ovog natjecanja. Ove se godine klubovi po prvi put moraju pridržavati pravila UEFA-inog financijskog fair-playa da bi sudjelovali u natjecanju. Uz to, ove se godine prvi put u Ligi prvaka natječe klub iz Gibraltara, nakon što je gibraltarski savez primljen u UEFA-u kao njen 54. član u svibnju 2013. Dobili su jedno mjesto u ovogodišnjoj Ligi prvaka, koje su preuzeli ligaški prvaci Lincoln Red Imps.

17. srpnja 2014., UEFA je odlučila da klubove iz Ukrajine i Rusije "do daljnjega" ne ždrijeba jedne protiv drugih zbog sukoba između dvije države. Još jedno pravilo koje je doneseno zbog nestabilnosti je to da izraelske momčadi nisu smjele biti domaćini utakmica zbog izraelsko-arapskog sukoba. Došlo je i do promjene pravila, gdje se klubovima brišu svi žuti kartoni nakon četvrtfinala i ne prenose se na polufinale. Ova je sezona prva i po tome što se od ove godine koristi sudački sprej, koji pomaže sudcima označiti mjesto slobodnih udaraca.

Momčadi u natjecanju
U sezoni 2014./15., ukupno sudjeluje 77 momčadi iz 53 od 54 UEFA-ina saveza (jedina iznimka je Lihtenštajn, koji nema domaću ligu). Klubovi su razmješteni prema UEFA koefcijentima države iz koje dolaze.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:
 Države ranga od 1 do 3 imaju 4 kluba
 Države ranga od 4 do 6 imaju 3 kluba
 Države ranga od 7 do 15 imaju 2 kluba
 Države ranga od 16 do 54 imaju 1 klub (bez Lihtenštajna)

Pobjednici sezone 2013./14. imali su također zagarantirano mjesto u ovoj sezoni. Međutim, kako je pobjednik Real Madrid prošao izravno u natjecanje po skupinama kroz svoj ligaški plasman, nije bilo nikakvih izmjena što se tiče rasporeda.

Kvalifikacije
U kvalifikacijama, kao i u razigravanju, momčadi su podijeljene na nositelje i nenositelje prema UEFA-inu koefcijentu iz 2014., a zatim se ždrijebaju na dvije utakmice. Momčadi iz istog nogometnog saveza ne mogu igrati jedna s drugom.

Prvo pretkolo
Ždrijeb prvog i drugog kvalifikacijskog pretkola bio je 23. lipnja 2014. Prve su utakmice igrane 1. i 2. srpnja, a uzvrati 8. srpnja 2014.

|}

Drugo pretkolo
Prve utakmice igrale su se 15. i 16. srpnja, dok su uzvrati odigrani 22. i 23. srpnja 2014.

|}

Treće pretkolo
Kako je i običaj od sezone 2009./10., treće se pretkolo dijeli na dvije skupine: u jednoj se natječu prvaci svojih država, dok su u drugoj skupini svi oni klubovi koji nisu osvojili naslov prvaka svoje države. Poražene momčadi iz obje skupine kvalificirali su se za razigravanje za UEFA Europsku ligu 2014./15.

Ždrijeb trećeg pretkola održan je 18. srpnja 2014. u Nyonu, Francuska. Prvi susreti odigrani su 29. i 30., a uzvratni 5. i 6. kolovoza 2014.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Razigravanje
Razigravanje, ili play-off runda, također je podijeljena na 2 dijela, za prvake i neprvake svojih država. Momčad koja ispadne iz razigravanja kvalificira se za natjecanje po skupinama Europske lige 2014./15.

Ždrijeb razigravanja održan je 8. kolovoza 2014. u Nyonu. Prve su utakmice igrane 19. i 20. kolovoza, dok su uzvrati igrani tjedan kasnije, 26. i 27. kolovoza 2014.

|-
!colspan=6|Natjecanje za prvake

|-
!colspan=6|Natjecanje za neprvake

|}

Natjecanje po skupinama

Ždrijeb ovosezonskog natjecanja po skupinama održan je 28. kolovoza 2014. u Monacu. 32 momčadi su raspodijeljene u četiri jakosne skupine, koje je određivao UEFA-in koefcijent za 2014. godinu, s tim da je braniteljima naslova automatski dodijeljeno mjesto u prvoj jakosnoj skupini. Momčadi su ždrijebane u osam skupina po 4 ekipe, s tim da klubovi iz istih država ne mogu biti ždrijebani u istu skupinu. 

U svakoj skupini, momčadi igraju jedne protiv drugih u dva susreta, tako da svaka momčad igra kod kuće i u gostima u 6 kola. Rasporedi kola bili su sljedeći: 16. – 17. rujna, 30. rujna–1. listopada, 21. – 22. listopada, 4. – 5. studenog, 25. – 26. studenog, i 9. – 10. prosinca 2014.
 
Ukupno je 18 nacija imalo svog predstavnika u ovogodišnjem natjecanju po skupinama. Ludogorec Razgrad i Malmö bili su debitanti natjecanja po skupinama. Momčadi koje su se kvalificirale u natjecanje po skupinama, imale su i svog predstavnika u ovogodišnjoj UEFA Ligi mladih, natjecanje namijenjeno za igrače ispod 19 godina.

Pobjednici skupina, kao i drugoplasirani, prolaze u osminu finala, dok trećeplasirane momčadi odlaze u šesnaestinu finala Europske lige 2014./15.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja
U drugom dijelu natjecanja, poznatom i kao nokaut faza, momčadi se u svakoj rundi sučeljavaju u dvije utakmice, tako da svaka ekipa igra kod kuće i u gostima. Jedina iznimka je finale, koje se igra samo jednom, i to na neutralnom terenu. Način ždrijebanja u ovom dijelu natjecanja je sljedeći:
U ždrijebu osmine finala, osam pobjednika skupina su nositelji ždrijeba, dok drugoplasirane ekipe nisu. Dakle, nositelji se ždrijebaju s nenositeljima, s tim da se momčadi koje su igrale u istoj skupini, kao i momčadi iz istih država nisu mogle zajedno ždrijebati.
U ždrijebovima četvrtfinala i nadalje, nema nositelja, mogu se ždrijebati bilo koje dvije ekipe, neovisno u kojoj su skupini igrali ili iz koje su države.

Osmina finala
Ždrijeb osmine finala održan je 15. prosinca 2014. u Nyonu. Prve su utakmice igrane 17., 18., 24. i 25. veljače; dok su uzvratni susreti odigrani 10., 11., 17. i 18. ožujka 2015.

|}

Četvrtfinale
Ždrijeb četvrtfinala održan je 20. ožujka 2015. Prve su utakmice odigrane 14. i 15. travnja, dok su uzvrati igrani 21. i 22. travnja 2015.

|}

Polufinale
Ždrijeb za utakmice polufinala i finala (da se odredi "domaćin" za administrativne potrebe) održao se 24. travnja 2015. Prve utakmice odigrane su 5. i 6. svibnja, a uzvrati 12. i 13. svibnja 2015.

|}

Finale

Finale 2015. igralo se 6. lipnja na Olimpijskom stadionu (Olympiastadion) u Berlinu. Pobijedila je Barcelona rezultatom 3:1 protiv Juventusa.

Vidi još
 UEFA Europska liga 2014./15.

Izvori

Vanjske poveznice
UEFA Liga prvaka (službena stranica)

2014-15